Долма може бити:
 Долма (храна) – јело са надевом од млевеног меса и пиринча
 Долма (насип) – насип, нанос
 Долма (грађевинарство) – дрвени оквир у конструкцији старинске куће